Појам Берјозовски може да се односи на:
Берјозовски (Кемеровска област),
Берјозовски (Свердловска област),